Kendall kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kendall (Florida)
Kendall (Washington)
Kendall (Wisconsin)

Personen met de achternaam Kendall:
 Edward Calvin Kendall, Amerikaans biochemicus en Nobelprijswinnaar
 Henry Kendall, Amerikaans natuurkundige
 Howard Kendall, Engels voetballer en voetbalcoach
 Katherine Kendall, Amerikaans actrice

Films
 Kendall (2009), een Amerikaanse film uit 2009